Языкович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Языкович, Валентин Фёдорович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Языкович, Фёдор Михайлович (1903—1943) — организатор и руководитель подполья и партизанского движения на территории Полесской области в годы Великой Отечественной войны.